Sorrow může být:

 Sorrow (píseň, Pink Floyd) – píseň skupiny Pink Floyd
 Sorrow (píseň, The McCoys) – píseň skupiny The McCoys, později proslavená Davidem Bowiem
 Sorrow (EP) – EP norské skupiny The 3rd and the Mortal